Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мегура.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Зорлень.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бучумень.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Велішоара.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Ришка.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Короєнь.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гушоєнь.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Іонешть.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Араме.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Дорохой.
 Дялу-Маре () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Галіча.